Suada kan avse:
 en romersk gudinna, se Peitho
 ett fjärilssläkte, se Suada (fjärilssläkte)